Чемпионат Польши по футболу или Экстракласа 2018/2019 — 85-й сезон польской Экстракласы. Проходил с 20 июля 2018 года по 19 мая 2019 года. Победителем чемпионата впервые стал футбольный клуб «Пяст».

Формат 
В турнире участвуют 16 команд. Они играют регулярный сезон в 2 круга (30 матчей). Потом делятся на 2 группы — чемпионская и Вылета. Чемпионская группа борется за еврокубки, а группа Вылета за сохранение прописки в элите. Покидают лигу 2 клуба без стыковых игр.

Еврокубковая квота 
 1 место — 1-й кв. раунд Лиги Чемпионов.
 2 место — 2-й кв. раунд Лиги Европы.
 3 и 4 места — 1 -й кв. раунд Лиги Европы.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Чемпионская группа

Группа вылета

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

2018/2019
Польша
Спорт в Польше в 2018 году
Спорт в Польше в 2019 году